Cougar, harcjármű
 Cougar, együttes
 Cougar, település az USA Washington államában
 Cougar, versenyló